Онишки () — село,
Онишковский сельский совет,
Оржицкий район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5323683801. Население по переписи 2001 года составляло 927 человек.

Является административным центром Онишковского сельского совета, в который не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Онишки находится на левом берегу реки Оржица, которая через 8 км впадает в реку Сула,
выше по течению на расстоянии в 5,5 км расположено село Маяковка,
на противоположном берегу — пгт Оржица.
Река течёт по искусственному руслу, вокруг много ирригационных каналов, к селу примыкает большое осушенное торфяное болото.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Рядом проходят автомобильные дороги  и .

История 
 До 1921 года село называлось Онушки.
 Воскресенская церковь известна с 1763 года
 Между 1914 и 1941 присоеденен хутор Беланов
 Село указано на карте частей Киевского, Черниговского и других наместничеств 1787 года как Онушки

Экономика 
 «Онишки», сельскохозяйственное ООО.
 Оржицкий райавтодор.
 Инкубаторно-птицеводческое предприятие.

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Экология 
 На торфяных болотах в засушливые годы бывают пожары.

Известные жители и уроженцы 
 Срибнова, Валентина Ивановна (1929 — ?) — Герой Социалистического Труда.

Примечания